Eads – capoluogo della Contea di Kiowa, Colorado (Stati Uniti d'America)
George Eads – attore statunitense
European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) – azienda aerospaziale europea